Valentin Ivanov kan syfta på flera personer:

Valentin Kozmitj Ivanov (född 1934), sovjetisk fotbollsspelare
Valentin Valentinovitj Ivanov (född 1961), rysk fotbollsdomare och den förres son